Собранце:

 Собранце — город в Восточной Словакии на границе с Украиной.
 Собранце — район Словакии. Находится в Кошицком крае. Граничит с Украиной.